Antonio Gómez Cantero – vescovo cattolico spagnolo
 Castor Cantero – calciatore paraguaiano
 David Cantero – giornalista e scrittore spagnolo
 Ever Cantero – calciatore paraguaiano
 Israel Blake Cantero – allenatore di calcio ed ex calciatore cubano
 Juan Pablo Cantero – cestista argentino
 Pedro Cantero Cuadrado – arcivescovo cattolico spagnolo
 Pedro Fernández Cantero – ex calciatore paraguaiano
 Roberto Cantero – schermidore spagnolo
 Roque Luis Santa Cruz Cantero, noto come Roque Santa Cruz – calciatore paraguaiano